Ранчо Берлин има више значења:

 Ранчо Берлин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Берлин (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику